

Cinema 
 Un giorno di ordinaria follia (Falling Down) – film del 1993 diretto da Joel Schumacher

Musica 
 Falling Down – singolo dei Duran Duran del 2007, dall'album Red Carpet Massacre
 Falling Down – singolo degli Atreyu del 2008, dall'album Lead Sails Paper Anchor
 Falling Down – singolo di Selena Gomez del 2009, dall'album Kiss & Tell
 Falling Down – album di Hayden Panettiere del 2009
 Falling Down – singolo degli Oasis del 2009, dall'album Dig Out Your Soul
 Falling Down – singolo dei rapper Lil Peep e XXXTentacion del 2018